Abendlied, een compositie van Joseph Rheinberger die, naar de beginwoorden ervan, ook wel Bleib bei uns wordt genoemd
Bleib bei uns, denn es will Abend werden, een cantate van Johann Sebastian Bach